Magic carpet del inglés "alfombra mágica" puede referirse a: 

Alfombra mágica, el objeto legendario.
Magic Carpet, un videojuego de disparos en primera persona.
Magic Carpet Ride, una canción de rock escrita por John Kay y Rushton Moreve.